Carolath ist 

 der deutsche Name des Dorfes Siedlisko in Polen, siehe Siedlisko

der Name eines Adelsgeschlechts, Schoenaich-Carolath

 Adelheid von Carolath-Beuthen (1797–1849), deutsche Autorin, Briefschreiberin und Landschaftsmalerin
 August von Schoenaich-Carolath (1822–1899), preußischer Bergmann, Berghauptmann und Direktor des Oberbergamtes Dortmund
 Elisabeth zu Carolath-Beuthen (geb. Gräfin von Hatzfeldt zu Trachenberg; 1839–1914), um 1880 die Lebensgefährtin von Herbert von Bismarck
 Emil von Schoenaich-Carolath (1852–1908), deutscher Gutsherr, Lyriker und Novellist
 Hans Carl zu Carolath-Beuthen (1688–1763), freier Standesherr in Schlesien
 Heinrich zu Carolath-Beuthen (Heinrich Karl Wilhelm IV. Fürst zu Carolath-Beuthen; 1783–1864), freier Standesherr sowie preußischer General der Kavallerie
 Heinrich zu Schoenaich-Carolath (1852–1920), deutscher Politiker (NLP), Landrat, MdR
 Hermine Reuß ältere Linie (1887–1947), als verwitwete Prinzessin von Schoenaich-Carolath die zweite Ehefrau Wilhelms II. im Doorner Exil
 Johann Carl Friedrich zu Carolath-Beuthen (auch von Schoenaich-Carolath; 1716–1791), Fürst und freier Standesherr sowie preußischer General
 Karl zu Carolath-Beuthen, Reichsgraf von Schönaich, Freiherr von Beuthen (1845–1912), freier Standesherr und Politiker
 Sebastian Schoenaich-Carolath (* 1957), deutsch-österreichischer Manager, Banker und Diplomat

Siehe auch:
 Schloss Carolath